Јерина Бранковић може бити:
 Јерина Бранковић (око 1400. — 1457), или Проклета Јерина, супруга Ђурђа Бранковића
 Јерина Бранковић (ћерка Лазара) (рођена око 1450), средња ћерка Лазара Бранковића и Јелене Палеолог Бранковић